

Algemeen 
 Inferior (laag, lager, lager gelegen of slechter) in diverse vakgebieden:
 Inferior, in de anatomie en geneeskunde
 Infinitief (zonder einde of onbepaald) in diverse vakgebieden:
 infinitief of onbepaalde wijs, een begrip uit de taalkunde
 Oneindigheid, een begrip uit de wiskunde en filosofie

Vliegvelden 
 Luchthaven In Guezzam, een vliegveld in Algerije, met IATA-code INF
 Inverness Airport, vliegveld in de Verenigde Staten, met FAA-code INF

Instellingen 
 Infanterie, een legeronderdeel
 Islamistisch Nationaal Front (INF of NIF), een islamistische politieke partij in Soedan
 Internationale Naturistenfederatie
 International Netball Federation, een bond voor de sport netbal
 INF Clairefontaine, het nationale voetbalinstituut van Frankrijk
 INF Vichy, een Franse voetbalclub

Overige 
 Intermediate-Range Nuclear Forces, wapensystemen; zie INF-verdrag
 Informatica, studie van informatieverwerking en de daarbij gebruikte systemen
 Infimum (inf), een begrip uit de wiskunde
 Internationale Code van veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van bestraalde splijtstoffen, plutonium en hoogradioactief afval in vaten aan boord van een schip, ook aangeduid als Irradiated Nuclear Fuel Code (INF-code)
 Windows Setup Information File (INF of .inf), een bestandsformaat
 Ziekenolie (oleum infirmorum), een heilige olie in de Rooms-Katholieke Kerk

Zie ook 
 Information Systems, een wetenschappelijk tijdschrift over informatiesystemen, vaak aangeduid als Inf. Syst.
 Information Retrieval (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift over informatiesystemen, vaak aangeduid als Inf. Retr.
 Information Technology and Control, een wetenschappelijk tijdschrift over informatica en regeltechniek, vaak aangeduid als Inf. Technol. Control